Stefan Zweig: Farewell to Europe è un film del 2016 diretto da Maria Schrader.

Trama

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici